Список префектов Римского Египта — список верховных представителей администрации Римской империи в провинции Египет, охватывающий эпоху римского господства на берегах Нила — с 30 г. до н. э. по 395 г. н. э. (условные границы римского периода в Египте).

Управление Египтом отличалось от управления всеми другими римскими провинциями, в I—II вв. в наместники сюда назначались люди не знатные, обычно из всаднического сословия — « … тем более честные, чем менее они были честолюбивы». При разделение на сенатские и императорские провинции Египет был отнесён к последним, но находился на особом положении некоего «удельного имения» императора. Когда в 30 г. до н. э. Египет был преобразован в провинцую, Октавиан Август оставил его себе в личное пользование, руководствуясь политическими соображениями: страна на берегах Нила была крупнейшей продовольственной житницей на Средиземноморье и контроль над этой территорией позволял отчасти манипулировать Римом, нуждавшимся в поставках зерна. Наместники Египта находились в должности префектов, но несколько античных авторов называют некоторых из них прокураторами: Гая Корнелия Галла (у Аммиана Марцеллина, «Деяния», кн. XVII, 4, 5), Гая Витрасия Поллиона (у Плиния Старшего, «Естественная история», кн. XXXVI, гл. XI, 57).

Имена и датировки в списке указаны в основном согласно: 1) Stein A. Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit. — Bern, 1950; 2) Hübner H. Der Praefectus Aegypti von Diokletian bis zum Ende der römischen Herrschaft. — München, 1952. В сносках присутствует дополнительная информация, если имеются расхождения приведённых данных с другими источниками.

I век

II век

III век

IV век

Примечания

Ссылки 
 Список префектов римского Египта на narod.ru
 Список префектов римского Египта на egyptology.ru

Префекты Египта
Должности Римской империи
Римский Египет
Списки:Древний Рим
Римские префекты